Wuytens ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wuytens (* 1985), belgischer Fußballspieler
 Stijn Wuytens (* 1989), belgischer Fußballspieler